Akutan (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Akutan (eiland), een eiland van Alaska
Mount Akutan, een vulkaan in Alaska